Usener ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Philipp Usener (1773–1867), deutscher Jurist und Historiker
 Hermann Usener (1834–1905), deutscher klassischer Philologe und Religionswissenschaftler
 Karl Hermann Usener (1905–1970), deutscher Kunsthistoriker
 Knut Usener (* 1959), deutscher Altphilologe